UCD (бренд) - Официально зарегистрированный в России компанией ООО "ПКФ "УралКранДеталь"  
 Калифорнийский университет в Дэвисе ()
 Университетский колледж Дублина (англ. University College Dublin)
 Союз демократического центра () — политическая партия в Испании